Andover (Hampshire), a Anglaterra
 Andover (Connecticut), a l'estat estatunidenc de Connecticut
 Andover (Dakota del Sud), a l'estat estatunidenc de Dakota del Nord
 Andover (Florida), a l'estat estatunidenc de Florida
 Andover (Illinois), a l'estat estatunidenc d'Illinois
 Andover (Iowa), a l'estat estatunidenc d'Iowa
 Andover (Kansas), a l'estat estatunidenc de Kansas
 Andover (Maine), a l'estat estatunidenc de Maine
 Andover (Massachusetts), a l'estat estatunidenc de Massachusetts
 Andover (Minnesota), a l'estat estatunidenc de Minnesota
 Andover (Nou Hampshire), a l'estat estatunidenc de Nou Hampshire
 Andover (Nova Jersey), a l'estat estatunidenc de 
 Andover (Nova York), a l'estat estatunidenc de Nova York
 Andover (Ohio), a l'estat estatunidenc d'Ohio
 Andover (Vermont), a l'estat estatunidenc de Vermont
 North Andover, a l'estat estatunidenc de Massachusetts